Oliver Clark Askew (* 12. Dezember 1996 in Melbourne, Florida) ist ein US-amerikanisch-schwedischer Automobilrennfahrer, der aktuell in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft bei Andretti unter Vertrag ist. Er gewann 2019 die Indy Lights.

Karriere 
Von 2008 bis 2016 war Askew im Kartsport aktiv. 2017 kam er ins Racing Star program, gewann er die U.S. F2000 National Championship und stieg daraufhin 2018 in die Pro Mazda Championship auf. Dort fuhr Askew für Cape Motorsports und erreichte Platz drei in der Meisterschaft.

Für die Saison 2019 nahm Andretti Autosport Askew für die Indy Lights unter Vertrag. Er feierte sieben Saisonsiege und gewann die Meisterschaft knapp vor Rinus VeeKay.

2020 startete Askew für Arrow McLaren in der IndyCar Series und errang auf dem Iowa Speedway seine erste Podiumsplatzierung in der Serie. In der Gesamtwertung wurde er am Saisonende 19. In der Saison 2021 trat er für Arrow McLaren, Ed Carpenter Racing und Rahal Letterman Lanigan Racing in der IndyCar Series an. Sein bestes Rennergebnis war der neute Rang in Laguna Seca. Askew belegte den neunten Meisterschaftsrang.

2021 feierte Oliver Askew feierte er zusammen mit Gar Robinson, Spencer Pigot und Scott Andrews den Klassensieg in der LMP3-Kategorie beim 24-Stunden-Rennen von Daytona für Riley Motorsports.

Formel E 
Aktuell fährt er in der Formel E neben Jake Dennis für Andretti. Nach seinen Debütpunkten dauerte es fast eine Saison, bis er wieder Punkte holte. Beim London E-Prix holte er Rang 4. Aktuell belegt er die 15. Position.

Statistik 
 2015: Formula Masters China
 2017: U.S. F2000 National Championship
 2017: F2000 Championship Series
 2018: Pro Mazda Championship
 2019: Indy Lights
 2020: IndyCar Series
 2021: IMSA WeatherTech SportsCar Championship
 2021: IndyCar Series
 2021/22: FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft

Einzelergebnisse in der U.S. F2000 National Championship

Einzelergebnisse in der Pro Mazda Championship

Einzelergebnisse in der Indy Lights

Einzelergebnisse in der IndyCar Series

Einzelergebnisse in der FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft

Einzelergebnisse in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Sebring-Ergebnisse

Weblinks 

 Oliver Askew bei Racing Sports cars (englisch)

Einzelnachweise 

IndyCar-Rennfahrer
Formel-E-Rennfahrer
Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
Rennfahrer der 12 Stunden von Sebring
Schwede
US-Amerikaner
Geboren 1996
Mann